La Parenthèse est le titre de :
 La Parenthèse, un roman graphique autobiographique d'Élodie Durand sortie en 2010 ;
 La Parenthèse, un téléfilm français réalisé par Jean-Louis Benoît (1997).

Voir aussi
 La Parenthèse inattendue
 La Parenthèse enchantée
 La Parenthèse interdite